Апостольский викариат Бенгази () — апостольский викариат Римско-католической церкви с центром в городе Бенгази, Ливия. Апостольский викариат подчиняется непосредственно Святому Престолу.

История 
3 февраля 1927 года Папа Римский Пий XI выпустил бреве Divinitus Nobis, которым учредил апостольский викариат Киренаики, выделив его из апостольского викариата Ливии (сегодня — апостольский викариат Триполи).

22 июня 1939 года апостольский викариат Киренаики передал часть своей территории для создания нового апостольского викариата Дерны и в этот же день был переименован в апостольский викариат Бенгази.

Ординарии апостольского викариата 
 епископ Bernardino Vitale Bigi (4.02.1927 — 19.04.1930);
 епископ Candido Domenico Moro (14.07.1931 — 1950);
 епископ Ernesto Aurelio Ghiglione (5.07.1951 — 8.06.1964);
 епископ Giustino Giulio Pastorino (11.01.1965 — 10.03.1997);
 епископ Sylvester Carmel Magro (10.03.1997 — по настоящее время).

Статистика 

|-
| 1950 || 1.450 || 120.000 || 1,2 || 8 || || 8 || 181 || || 11 || 33 || 3
|-
| 1969 || 9.979 || 700.000 || 1,4 || 13 || || 13 || 767 || || 22 || 93 || 7
|-
| 1978 || 15.000 || 970.000 || 1,5 || 6 || || 6 || 2.500 || || 6 || 95 || 1
|-
| 1990 || 8.000 || 1.827.000 || 0,4 || 6 || || 6 || 1.333 || || 6 || 70 || 1
|-
| 1999 || 15.000 || 2.147.000 || 0,7 || 6 || || 6 || 2.500 || || 6 || 40 || 1
|-
| 2000 || 15.000 || 1.048.500 || 1,4 || 6 || || 6 || 2.500 || || 6 || 36 || 1
|-
| 2001 || 7.000 || 1.048.500 || 0,7 || 7 || 1 || 6 || 1.000 || || 6 || 34 || 5
|-
| 2002 || 4.000 || 1.048.500 || 0,4 || 5 || 1 || 4 || 800 || || 4 || 37 || 5
|-
| 2003 || 4.000 || 1.485.500 || 0,3 || 5 || 1 || 4 || 800 || || 4 || 37 || 5
|-
| 2004 || 4.000 || 1.048.500 || 0,4 || 6 || 1 || 5 || 666 || || 5 || 37 || 5
|-
| 2007 || 4.000 || 1.142.000 || 0,4 || 5 || || 5 || 800 || || 5 || 35 || 5
|-
| 2010 || 6.000 || 1.230.000 || 0,5 || 6 || || 6 || 1.000 || || 6 || 34 || 6
|-
| 2014 || 6.000 || 1.388.000 || 0,4 || 4 || || 4 || 1.500 || || 4 || 12 || 5
|-
| 2017 || 500 || 1.451.550 || 0,0 || 2 || || 2 || 250 || || 2 ||  || 2
|}

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Divinitus Nobis, AAS 19 (1927), стр. 89

Ссылки 
 Информация на сайте catholicinlibya.com
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте gcatholic.org 

Католические епархии Ливии
Религия в Бенгази